Erling Jevne, né le  à Øyer, est un ancien fondeur norvégien.

Palmarès

Jeux olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final :  en 1997.
 3 victoires.

Naissance en mars 1966
Fondeur norvégien
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Champion olympique norvégien
Champion olympique de ski de fond
Médaillé d'argent olympique norvégien
Naissance dans l'Østlandet